Goldilocks – musical di Leroy Anderson del 1958
L'altra donna (Goldilocks) – romanzo di Ed McBain del 1978